Le nom John Bevan est porté par les personnes suivantes :
 John Bevan (1837-1911), un homme politique néo-zélandais ;
 John Bevan (1948-1986), un joueur international gallois de rugby à XV ;
 John Bevan (1950-), un joueur international gallois de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 , officier britannique durant la Seconde Guerre mondiale, expert en diversion ;
 John M. Bevan.

Voir aussi